Тоде () — фамилия. Носители:

 Тоде, Генрих Юлиус (1733—1797) — немецкий ботаник и священник.
 Тоде, Генрих (1857—1920) — немецкий историк искусства.
 Тоде, Эрнест Фридрих (1858—1932) — немецкий художник, мастер витражного искусства.